Арне — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи.
 Арне, Туре (7 мая 1879, Сёдерчёпинг — 2 августа 1965) — шведский археолог.
 (959) Арне — типичный астероид главного пояса, который был открыт 30 сентября 1921 года.

См. также 
 Арни (значения)